Walworth puede referirse a:

Divisiones administrativas

en Estados Unidos 
 Condado de Walworth, condado de Dakota del Sur.
 Condado de Walworth, condado de Wisconsin.

Náutica 
 USS Walworth County (LST-1164), vehículo de armamento de la Guerra Fría.